Merredinia is een spinnengeslacht in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae). 

Merredinia werd in 1983 beschreven door Main.

Soort
Merredinia omvat de volgende soort:
 Merredinia damsonoides Main, 1983

Nemesiidae